Georg Haus ist der Name folgender Personen:

* Georg Haus (Verbandsfunktionär), deutscher Hauptmann und Touristikfunktionär 
 Georg Haus (Generalleutnant) (1895–1945), deutscher Generalleutnant